The Gamble – film muto del 1916 diretto da Thomas Ricketts
The Gamble – film documentario del 1998 diretto da Paddy O'Connor
The Gamble – libro del 2009 di Thomas E. Ricks

Pagine correlate 
 Gamble